Hessenland bezeichnet:
 volkstümlich das Land Hessen
 Hessenland, eine seit 1887 erscheinende Zeitschrift, siehe Hessenland (Zeitschrift)

Hessenland ist der Familienname folgender Personen:
 Dagmar Hessenland (* 1941), deutsche Schauspielerin
 Franz Hessenland (1798–1866), deutscher Druckereibesitzer, Verleger und Politiker
 Werner Hessenland (1909–1979), deutscher Schauspieler